Plaats in Indonesië
 Sungai Beringin (Rengat), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hulu in de provincie Riau
 Sungai Beringin (Tembilahan), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hilir in de provincie Riau